Flisar ist der Familienname folgender Personen:

 Evald Flisar (* 1945), slowenischer Schriftsteller, Dichter, Dramatiker, Essayist, Übersetzer und Redakteur
 Filip Flisar (* 1987), slowenischer Skicrosser und Skirennläufer